Harmath Imre (1890–1940) színpadi szerző, librettista, kabarészerző
 Harmath Imre (1915–1999) hitoktató, kiskereskedő, versíró
 Harmath Imre (1961) színész, szinkronszínész

Jegyzetek